Чемпионат Люксембурга по футболу 1971/1972 — 58-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1971/1972
Люксембург
Люксембург
1971 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1972 году